Název Prades má více obcí:
 Prades (Ardèche), francouzská obec v Ardèche
 Prades (Ariège), francouzská obec v Ariège
 Prades (Haute-Loire), francouzská obec v Haute-Loire
 Prades (Pyrénées-Orientales), francouzská obec v Pyrénées-Orientales
 Prades (Tarn), francouzská obec v Tarn